МГУ може да означава:
 Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София
 Московски държавен университет „Ломоносов“